En Pologne, Fryszerka peut faire référence à :
 dans la voïvodie de Łódź
 Fryszerka, un village du powiat d'Opoczno,
 Fryszerka, un village du powiat de Radomsko.